Pacífica es un adjetivo relativo a la paz y puede referirse a:
 La ciudad de California llamada Pacífica (California).
 La Región Pacífica (Colombia).
 La Región Pacífica (Nariño), Colombia.
 Cualquier otra región o lugar relacionado al Océano Pacífico.
 El nombre común de la planta Reseda lutea.